Porthos bezeichnet:

 Automobiles Porthos, einen ehemaligen französischen Automobilhersteller
 Porthos (Schiff), Schiff
 Isaac de Portau als eine fiktive Person in dem Roman Die drei Musketiere
 einen fiktiven Beagle in Star Trek: Enterprise
 Porthos Range, Gebirge im Mac-Robertson-Land, Antarktika